Manewr przeciwlotniczy - jest to wykonywanie ewolucji przez statek powietrzny (lub grupę statków powietrznych) połączonych ze zmianą ugrupowania bojowego, figur pilotażu, kursu, prędkości i wysokości lotu w celu uchylenia się od ataków lotnictwa nieprzyjaciela.

Taktyka walki powietrznej